Линк:

 Линк — устаревшая американская единица измерения, равная 20,11 см.
 Линк — главный герой серии игр The Legend of Zelda.
 Линк ( «ссылка», «связь», буквально гиперссылка) — термин, применяемый к гипертекстовым документам, и в сетевых технологиях: связь между Switchом и компьютером.

Фамилия 
Известные носители:

 Линк, Иван Васильевич (1813—1864) — российский статистик, автор ряда тематических исследований.
 Линк, Иоганн Генрих (1674—1734) — немецкий аптекарь и натуралист.
 Линк, Иоганн Генрих Фридрих (1767—1851) — немецкий ботаник.
 Линк, Каролина (род. 1964) — немецкая кинорежиссёр и сценарист.
 Линк, Катарина Маргарета — последняя казнённая за лесбийский секс жительница Европы.
 Линк, Келли (род. 1969) — американская писательница и редактор.
 Линк, Михаил Георгиевич (род. 1955) — советский и российский композитор, автор музыки к фильмам.
 Линк, Уильям (1933—2020) — американский телесценарист, один из создателей телесериала «Коломбо».
 Линк, Франтишек (1906—1984) — чехословацко-французский астроном.

Имя 
 Рэй, Линк (1929—2005) — американский гитарист и композитор.

Фильмы 
 «Линк» — британский фильм, 1986 года.
 «Линк» — хорватский короткометражный фильм, 1996 года.
 «Линк» — нидерландский телесериал, 2001 года.
 «Линк» — американский фильм, 2005 года.

См. также 
 Link

Примечания